Oostelijke savannevliegenvanger
 Westelijke savannevliegenvanger